Het nummer van Queen; zie We Will Rock You (single).
De musical gebaseerd op Queen; zie We Will Rock You (musical)
Een video/DVD van een Queenconcert uit 1981, zie Queen Rock Montreal & Live Aid